Seibu Kaihatsu, une société japonaise créatrice de jeux vidéo d'arcade 
 Seibu Railway, une entreprise de transport ferroviaire
 Saitama Seibu Lions, une équipe professionnelle de baseball japonaise
 Seibu est un groupe japonais d'envergure, connu notamment pour avoir acheté la marque de haute-couture  Jean-Louis Scherrer au début des années 1990. Il englobe la chaîne de magasins Seibu au Japon.